Richfield kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Richfield (Idaho)
Richfield (Kansas)
Richfield (Minnesota)
Richfield (North Carolina)
Richfield (Ohio)
Richfield (Pennsylvania)
Richfield (Utah)